"Teton" pode ser:
 Teton (Idaho)
 Parque Nacional de Grand Teton
 Cordilheira Teton
 Teton Village
 Grand Teton
 Teton Pass
 Floresta Nacional de Bridger-Teton

Ver também
 Condado de Teton

Desambiguações de topônimos